Sibiti ist der Name folgender Begriffe:

 Sibiti, Stadt in der Republik Kongo.
 Sibiti (Marskrater), Einschlagskrater auf dem Mars.
 Sibiti (Fluss), Fluss in Tansania.